Doğan est un nom commun et un nom propre turc qui peuvent faire référence à :

Nom commun 
Doğan est un mot turc qui signifie « faucon ».

Prénom 
Doğan est un prénom masculin turc notamment porté par :
 Doğan Akhanli (1957-), écrivain turco-allemand ;
  (1926-1983), journaliste, auteur, penseur et homme politique turc ;
 Doğan Babacan (1930-2018), footballeur et arbitre turc ;
  (1947-), musicien turc ;
  (1938-), psychologue turc ;
 , musicien de rock turc, bassiste, chanteur et compositeur, soliste du groupe Redd ;
 Doğan Güreş (1926-2014), officier et homme politique turc ;
  (1954-), dessinateur et graphiste turc ;
 Elif Doğan Türkmen (1962-), avocate et femme politique turque.

Patronyme 
Doğan est un nom de famille turc. La graphie simplifiée Dogan, sans le ğ, est celle des pays non turcophones. Le nom est notamment porté par :
 Ahmed Dogan (1954-), homme politique bulgare défendant la minorité turque en Bulgarie ;
 Ali Doğan Sinangil (1934-), compositeur turc ;
 Fidan Doğan (1982-2013), militante kurde assassinée à Paris ;
 Halil İbrahim Doğan (2000-), coureur cycliste turc ;
 Hanzade Doğan Boyner (1973-), femme d'affaires turque ;
 Hatune Dogan (1970-), religieuse de l'Église syriaque orthodoxe d'Antioche ;
 Mazlum Doğan (1955-1982), cofondateur du Parti des travailleurs du Kurdistan ;
 Müslüm Doğan (1959-), homme politique turc ;
 Mustafa Dogan (1976-), footballeur allemand d'origine turque ;
 Riza Doğan (1931-2004), lutteur turc spécialiste de la lutte gréco-romaine ;
 Turgay Doğan (1984-), joueur turc de volley-ball ;
 Vildan Doğan (1984-), femme karatéka turque ;
 Zehra Doğan (1989-), artiste, journaliste et autrice kurde turque.

Sociétés 
 Doğan Holding, holding turque créée par  ;
 Doğan Türk Birliği Spor Kulübü, club de football de la ville turque de Girne à Chypre du Nord.

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc
Prénom turc